Приключения Шерлока Холмса:
 Приключения Шерлока Холмса (сборник) — рассказы Артура Конана Дойля
 Приключения Шерлока Холмса (телесериал) — британский телесериал
 Приключения Шерлока Холмса (серия игр) — серия компьютерных игр компании Frogwares в жанре квеста

Фильмы 
 Приключения Шерлока Холмса (цикл фильмов, Рэтбоун-Брюс) — серия из 14 американских фильмов
 Приключения Шерлока Холмса (фильм, 1939) — второй фильм из одноимённой серии фильмов
 Приключения Шерлока Холмса — комедийный фильм 2018 года

См. также 
 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона